

Antropologia
 Tedeschi
 Tedeschi americani
 Tedeschi del Baltico
 Tedeschi della Bessarabia
 Tedeschi della Bucovina
 Tedeschi della Dobrugia
 Tedeschi dei Carpazi
 Tedeschi di Finlandia
 Tedeschi del Kazakistan
 Tedeschi del Mar Nero
 Tedeschi della Namibia
 Tedeschi di Pabianice
 Tedeschi del vecchio Regno di Romania
 Tedeschi di Romania
 Tedeschi di Russia
 Tedeschi dei Sudeti
 Tedeschi del Volga
 Tedeschi di Zips

Persone
 Adalberto Tedeschi – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Alberto Tedeschi – letterato italiano
 Alessandro Tedeschi – attore italiano
 Alessandro Tedeschi – chirurgo, letterato e massone italiano
 Corrado Tedeschi – conduttore televisivo e attore teatrale italiano
 Corrado Tedeschi – editore italiano, fondatore della casa editrice che porta il suo nome
 Daniele Tedeschi – attore italiano
 Franco Tedeschi – politico italiano
 Gad Tedeschi – accademico italiano naturalizzato israeliano
 Gaetano Tedeschi – dirigente d'azienda italiano
 Gaetano Tedeschi dell'Annunziata – politico e produttore cinematografico italiano
 Geppo Tedeschi – poeta e scrittore italiano
 Gianrico Tedeschi – attore italiano
 Giulio Tedeschi – politico italiano
 Giulio Tedeschi – produttore discografico italiano
 Lorenzo Tedeschi – pallavolista italiano
 Luca Tedeschi – calciatore italiano
 Luigi Maurizio Tedeschi – arpista e compositore italiano
 Maria Tedeschi – attrice italiana
 Mario Tedeschi – giornalista e politico italiano
 Mirko Tedeschi – ciclista italiano
 Michele Tedeschi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Nadir Tedeschi – politico italiano
 Nani Tedeschi – pittore, disegnatore e incisore italiano
 Niccolò Tedeschi – arcivescovo e giurista italiano
 Stefano Tedeschi – ex arbitro di calcio italiano
 Susan Tedeschi – cantante e musicista statunitense
 Tony Tedeschi – attore pornografico statunitense
 Tullio Tedeschi – militare italiano

Varianti composte
 Alberto Bruni Tedeschi – industriale e compositore italiano
 Carla Bruni Tedeschi meglio conosciuta come Carla Bruni – modella e cantautrice italiana
 Valeria Bruni Tedeschi – attrice e regista italiana
 Giuliana Fiorentino Tedeschi – scrittrice italiana sopravvissuta alla Shoah
 Ettore Gotti Tedeschi – economista italiano
 Daniele Radini Tedeschi – critico d'arte, storico, scrittore, curatore italiano
 Giacomo Radini-Tedeschi – vescovo italiano
 Corrado Rizzone Tedeschi – politico italiano
 Stefano Tedeschi Oddo – patriota italiano
 Michele Tedeschi Rizzone – politico italiano.

Altro
 Tedeschi – l'unica frazione di Leini (TO)
 Tedeschi – frazione di San Martino Valle Caudina (AV)
 Premio Tedeschi – premio letterario italiano
 Villa Tedeschi – villa di Pozzallo (RG)

Pagine correlate 
 Corrado Tedeschi

Altri progetti